Itapetininga (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Itapetininga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Itapetininga (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Rio Itapetininga